Ерупція:

 Ерупція — спалах на Сонці; має вигляд яскравих точок на фоні фотосфери. Ерупція протуберанців, віддалених від існуючої діри, може призводити до виникнення короткоживучих малих корональних дір.
 Ерупція — вибух вулкана, виверження на поверхню Землі лави, бомб і вулканічного попелу, газів і пару.
 Ерупція — у медицині — поява висипки.

Примітки